Star Wars Kora (Age of Star Wars): A Star Wars univerzum három korszakában játszódó, harminchárom történetből álló képregény sorozat 2018. decembere és 2019. szeptembere között képregény füzetekben, 2019. májusa és 2019. decembere között gyűjteményes képregényekben (TPB), 2020. februárja és 2020. szeptembere között kemény táblás gyűjteményes képregényekben (HC) jelent meg a Marvel Comics kiadásában. A Star Wars kora történetei az Új remény előtt, alatt és utána játszódnak.

Képregények

A Köztársaság kora

Qui Gon Jinn: Egyensúly

Obi-Van Kenobi: Küldetés

Anakin Skywalker: Az áldozat

Padmé Amidala: A híd

A fegyver

501 plusz egy

Darth Maul: Hamvak

Jango Fett: Kiképzés

Dooku gróf: Az ár

Grievous tábornok: Égj!

Nővérek

A felkelés kora

Leia hercegnő: Zsivány hercegnő

Han Solo: Menekülés a felkeléstől

Lando Calrissian: Felhőváros Blues

Luke Skywalker: Harcolj vagy menekülj

A Dagobah próbája

Lopott bátorság

Tarkin Nagymoff: Agyag és karom

Boba Fett: A vadász szíve

Jabba, a Hutt: A hatalmas Jabba

Darth Vader: Szó szerint

A hosszú játszma

Az ellenállás kora

Finn: Infestation

Maz's Scoundrels

The Bridge

Robot Resistance

Poe Dameron: Flight of Fight

Rose Tico: My Hero

Rey: Alone

Captain Phasma: Fallen Guns

General Hux: Marooned

Supreme Leader Snoke: Fail. Or Kill It.

Kylo Ren: Out of the Shadows

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net